Tweede divisie (mannenhandbal) 1995/96
 Tweede divisie (vrouwenhandbal) 1995/96